Il sicario – film di Damiano Damiani del 1960
Il sicario – quiz televisivo di Rai 2 andato in onda nel 1989
Il sicario – romanzo di fantascienza di Laura Iuorio del 2001
Il sicario (Slim to None) – romanzo rosa-noir di Taylor Smith del 2006
Il sicario (In the Line of Duty) – episodio della seconda stagione di Stargate SG-1